

Mexique
 Chinameca, localité dans l'état de Morelos

Salvador
 Chinameca, stratovolcan
 Chinameca, localité dans le département de San Miguel
 Chinameca Sporting Club